Beatrycze Kastylijska (1242–1303)
 Beatrycze Kastylijska (1254–1280) – córka Alfonsa X Mądrego, żona Wilhelma VII z Montferratu
 Beatrycze Kastylijska (1293–1359)